Ивановскаја може бити:

 Ивановскаја (Красноармејски рејон), насељено место руралног типа (станица) у Русији у Красноармејском рејону
 Ивановскаја, назив више села у Русији

Види још 

 Ивановска, женска варијанта презимена 
 Иванова, вишезначна одредница